Línea 103 puede referirse a:

 Línea 103 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 103 de colectivos de Corrientes.
 Línea 103 de colectivos de Rosario.
 Línea 103 de autobuses de Madrid.
 Línea 103 de ómnibus de Montevideo.